Antonio Llanos puede referirse a:

 Antonio Llanos (1806-1881), botánico y sacerdote español.
 Antonio Llanos (1905-1978), poeta colombiano.